Мережевий шлюз — програмно-апаратний засіб, який реалізує трансляцію одного мережевого протоколу в інший.
 Шлюз — механічний засіб регулювання рівня води на водоймах різного типу.
 Шлюз — пристрій у вигляді жолоба прямокутного перерізу для розділення мінеральних зерен за густиною в потоці води на похилій поверхні
 Атмосферний шлюз — герметизований пристрій або споруда, що дозволяє сполучення між зонами з різним тиском, різним газовим складом атмосфери обабіч пристрою, в тому числі й у випадку з різними агрегатними станами речовини.
 Шлюз вентиляційний — шахтний пристрій в системі провітрювання

Див. також 
 Шлюзовий живильник

Примітки

Посилання

Посилання